Als Amalgam-Verfahren werden verschiedene technische Verfahren bezeichnet, bei denen Amalgame Verwendung finden:

 Goldgewinnung#Amalgamverfahren, Extraktion von Gold aus goldstaubhaltigen Stoffgemischen
 Chloralkali-Elektrolyse#Amalgamverfahren, Gewinnung von Chlor und Natronlauge aus einer Kochsalzlösung

Siehe auch: 
 Amalgamation